Trampeli steht für:

 Trampeli (Orgelbauer), eine Orgelbauerfamilie

Trampeli ist der Familienname folgender Personen

 Johann Gottlob Trampeli (1742–1812), deutscher Orgelbauer und Politiker